«The Love You Save» — песня группы Jackson 5 с их второго студийного альбома (1970 года) ABC. Вскоре после выхода альбома была в США выпущена как второй сингл с него.

В ритм-н-блюзовом сингловом чарте Best Selling Soul Singles американского журнала «Билборд» (предшественнике чарта Hot R&B/Hip-Hop Songs) сингл был 6 недель на 1 месте, а в главном чарте Billboard Hot 100 — две недели подряд на первом месте (27 июня и 4 июля 1970 года).

Для группы Jackson 5 это был третий в серии из чётырёх подряд хитов номер в своей стране (после  «I Want You Back» и «ABC» и перед «I’ll Be There»).

В Великобритании сингл достиг своего максимального 7 места в августе 1970 года.

В 2015 году американский Billboard поместил сингл «The Love You Save/ I Found That Girl» группы Jackson 5 на 11 место в своём списке «Michael Jackson's Top 50 Billboard Hits». А музыкальный эксперт с веб-сайта About.com Роберт Фонтенот ставит эту песню на 2 место в своей десятке топовых песен Майкла Джексона 1970-х годов.

Исполнения на концертах 
Майкл Джексон исполнял эту песню со своими братьями, но на сольных турах вместо братьев выступали другие люди. Песня исполнялась на всех сольных турах Джексона. Также она прозвучала на двух концертах, посвящённых 30-летию на сцене Джексона в 2001 году. Планировалось, что песня прозвучит на несостоявшемся туре This Is It. Тур не состоялся по причине смерти певца.

Чарты

Недельные чарты

Итоговые чарты за год

Кавер-версии 
Кавер-версия группы Hanson была издана на их альбоме 1995 года Boomerang (состоявшем из ранних демозаписей группы).

Примечания 

Синглы 1970 года
Песни Jackson 5
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы Motown
Песни 1970 года